Радде:
 Радде, Густав Иванович (1831—1903) — русский географ и натуралист
 Радде — село в Облученском районе Еврейской автономной области

См. также 
 Раде (значения)